Gistrup (plaats), plaats in Denemarken
 Gistrup (parochie), parochie in Denemarken